

Patronyme 

 Adam Eaton (1988-), joueur américain de baseball.
 Révérend Alfred Edwin Eaton (1845-1929), entomologiste britannique.
 Amos Eaton (1776-1842), géologue et botaniste américain.
 Ashton Eaton (1988-), athlète américain, détenteur du record du monde du décathlon.
 Bobby Eaton (1958-2021) ,catcheur américain.
 Brando Eaton (1986-), acteur américain.
 Charles Warren Eaton (1857-1937), peintre américain.
 Cyrus S. Eaton (1883-1979), homme d’affaires et philanthrope américain d’origine canadienne.
  (1834-1895), botaniste et mycologue américain.
 Daniel Eaton (1993-), coureur cycliste américain.
 Elon Howard Eaton (1866-1934), ornithologue américain.
 Frederick Eaton (1856-1934), homme politique américain.
 Jagger Eaton (2001-), skateur américain.
 John Craig Eaton (1876-1922), homme d'affaires canadien.
 Jason Eaton (1982-),  joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 John Eaton (1790-1856), homme politique américain.
 John Eaton (1935-2015), compositeur américain.
 Joseph Oriel Eaton (1829-1875), peintre américain.
 Marjorie Eaton (1901-1986), actrice américaine.
 Mark Eaton (1977-), joueur de hockey sur glace américain.
 Mark Eaton (1957-2021), joueur de basket-ball américain.
 Meredith Eaton (1974-), actrice et psychologue américaine.
 Nigel Eaton (1966-), vielliste anglais.
 Shirley Eaton (1937-), actrice anglaise.
 Timothy Eaton (1834-1907), homme d'affaires canadien.
  (1917-1995), acteur britannique.

Économie 
 Eaton était jadis la plus grande chaîne de grands magasins du Canada.
 Eaton (entreprise) est un fabricant de protection électrique.

Toponymes



Eatonia, anciennement nommée « Eaton », localité de la province de la Saskatchewan ;
 , quartier de la ville de Toronto, dans la province de l'Ontario ;
 Cookshire-Eaton, localité de la province du Québec;
 Canyon Eaton, situé sur la Rivière Caniapiscau ;
 Rivière Eaton, un tributaire de la rivière Saint-François, en Estrie, au Québec ;
 Rivière Eaton Nord, un tributaire de la rivière Eaton (versant de la rivière Saint-François) coulant dans La Patrie, Newport et de Cookshire-Eaton, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.

, situé dans les monts San Gabriel, en Californie ;
 Eaton, ville du comté de Weld, dans l'État du Colorado ;
 Eatonville, localité du comté d'Orange, dans l'État de Floride ;
 , petite ville du comté de Delaware, dans l'État de l'Indiana ;
 le comté d'Eaton, dans l'État du Michigan ;
 , ville du comté d'Eaton, dans l'État du Michigan ;
 Eaton Rapids, ville du comté d'Eaton, dans l'État du Michigan ;
 , autre ville du comté d'Eaton, dans l'État du Michigan ;
 , ville du Comté de Kearney, dans l'État du Nebraska ;
 Eaton, petit village du comté de Carroll, dans l'État du New Hampshire ;
 Eatontown, ville du comté de Monmouth, dans l'État du New Jersey ;
 Eaton, ville du comté de Madison, dans l'État de New York ;
 Eatons Neck, petite ville du comté de Suffolk, dans l'État de New York
 le Mount Eaton, dans l'État de l'Ohio ;
 Eaton, ville siège du comté de Preble, dans l'État de l'Ohio ;
 , petite ville du comté de Lorain, dans l'État de l'Ohio ;
 , ville du Comté de Lorain, dans l'État de l'Ohio ;
 , ville du Comté de Warren, dans l'État de l'Ohio ;
 , petite ville du comté de Wyoming, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Eatonville, petite ville du comté de Pierce, dans l'État de Washington ;
 trois localités homonymes dans l'État du Wisconsin :
 , petite ville du comté de Brown ;
 , village du comté de Clark ;
 , village du comté de Manitowoc.

Eaton Bray, localité du Bedfordshire (Angleterre) ;
 Long Eaton, localité du Derbyshire (Angleterre) ;
 Eaton Socon, district de la ville de St Neots, dans le Cambridgeshire (Angleterre) ;
 Eaton (Cheshire), paroisse civile du district de Chester, dans le Cheshire (Angleterre) ;
 Eaton (Leicestershire), localité du Leicestershire (Angleterre).
 Eaton, un village du Shropshire.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais